Primera División 1966/1967 był 36 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 10 września, a zakończył 23 kwietnia.

Kluby występujące w sezonie 1966/1967:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 12 tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej